Premijer Liga (2018/2019) — 24. edycja rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Sezon rozpoczął się 21 lipca 2018 roku, a zakończył się 25 maja 2019 roku. Tytułu nie broniła drużyna . Nowym mistrzem został zespół . Królem strzelców został Sulejman Krpić, który w barwach klubu  zdobył 16 bramek.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Soccerway

Przypisy 

2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2018 w Bośni i Hercegowinie
2019 w Bośni i Hercegowinie